Мотес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мотес, Курт (1900—1983) — немецкий биохимик растений.
 Мотес, Оскар (1828—1903) — немецкий архитектор и искусствовед.